Моніка Нікулеску була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в другому колі її перемогла Маргарита Гаспарян.

Катерина Александрова здобула титул, у фіналі перемігши Євгенію Родіну з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Open de Limoges, одиночний розряд